Hensel ist ein Familienname und männlicher Vorname.

Varianten 
 Hänsel (Haensel), Henzel

Namensträger

A 
 Abigail Hensel (* 1990), US-amerikanischer siamesischer Zwilling, siehe Abigail und Brittany Hensel
 Adolf Ernst Hensel (1811–1862), deutscher Jurist und Politiker
 
 Alex Hensel, Schweizer Skeletonsportler
 Alfred Hensel (1880–1969), deutscher Gartenarchitekt

B 
 Benedikt Hensel (* 1979), deutscher evangelischer Theologe
 Brittany Hensel (* 1990), US-amerikanischer siamesischer Zwilling, siehe Abigail und Brittany Hensel

C 
 Carl Hensel († nach 1859), deutscher Schulrektor und Zeitungsredakteur in Posen 
 Carsten Hensel (* 1958), deutscher Sportmanager
 Catharina Hensel, Opfer der Hexenverfolgung in Föckelberg, siehe Hexenverfolgung
 Cécile Lowenthal-Hensel, geb. Hensel (1923–2012), deutsche Historikerin
 Conrad Hensel (1435–1505), deutscher Theologe

D 
 Daniel Hensel (* 1978), deutscher Komponist
 Daniela Hensel (* 1970), deutsche Grafik-Designerin und Professorin

E 
 Elsa Hensel-Schweitzer (1871–1937), deutsche Sängerin (Sopran) und Lehrerin

F 
 Fanny Hensel (1805–1847), deutsche Komponistin
 Fanny Kistner-Hensel (1918–2006), deutsche Musikerin und Musikpädagogin

 Fritz Hensel (1893–1950), deutscher Manager

G 
 Georg Hensel (Mediziner) (1907/1908–??), deutscher Mediziner 
 Georg Hensel (1923–1996), deutscher Theaterkritiker
 Gerald Hensel (* 1975), Publizist, Blogger und Gründer
 Gerda Hensel (1920–2009), deutsche Tänzerin und Sängerin
 Gerhard Fritz Hensel (1910–1986), deutscher Maler

H 
 Heinrich Hensel (1874–1935), deutscher Sänger (Tenor)
 Herbert Hensel (1920–1983), deutscher Physiologe
 Hermann Hensel (1898–1974), deutscher Maler
 Hermann Hensel (Agrarwissenschaftler) (1921–1993), deutscher Agrarwissenschaftler und Hochschullehrer
 Horst Hensel (* 1947), deutscher Schriftsteller

J 
 Jana Hensel (* 1976), deutsche Schriftstellerin
 Johann Daniel Hensel (1757–1839), deutscher Pädagoge, Schriftsteller und Komponist
 Julius Hensel (1833–1903), deutscher Mediziner, Chemiker und Apotheker

K 
 Kaden Hensel (* 1986), australischer Tennisspieler
 Kai Hensel (* 1965), deutscher Autor
 Karitas Hensel (1946–1999), deutsche Politikerin (Bündnis 90/Die Grünen)
 Karl Paul Hensel (1907–1975), deutscher Ökonom
 Katrin Hensel (* 1962), deutsche Metallurgin, MdV (FDJ)
 Kerstin Hensel (* 1961), deutsche Schriftstellerin
 Klaus Hensel (* 1954), deutscher Schriftsteller
 Kurt Hensel (1861–1941), deutscher Mathematiker
 Kurt Hensel (Maler) (1882–1948), deutscher Maler

L 
 Lothar Hensel (* 1961), deutscher Bandoneonspieler
 Luise Hensel (1798–1876), deutsche Dichterin

M 
 Marc Hensel (* 1986), deutscher Fußballspieler

 Max Hensel (1878–1951), deutscher Ingenieur, Fabrikant und Kommerzienrat

N 
 Nikolaus Hensel (* 1943), deutscher Jurist

O 
 Olga Hensel (1885–1977), deutsche Sängerin und Musikerzieherin
Oskar Hensel, deutscher Fußballspieler
 Otto Hensel (1903–1979), deutscher Widerstandskämpfer und Gewerkschafter

P 

 Peter Hensel (* 1956), deutscher Bodybuilder

R 
 Reinhold Hensel (1826–1881), deutscher Zoologe und Paläontologe
 Robert Hensel (1891–1954), deutscher Politiker (SPD/USPD/SED)
 Roland Dieter Schmidt-Hensel (* 1970), deutscher Musikwissenschaftler
 Rolf Hensel (* 1942), deutscher Psychologe

S 

 Silke Hensel (* 1964), deutsche Historikerin
 Sophie Friederike Hensel (1738–1789), deutsche Schauspielerin, siehe Friederike Sophie Seyler
 Stefan Hensel (* 1980), Antisemitismus-Beauftragter Hamburg
 Stephan Hensel (* 1965), deutscher Moderator und Fotograf
 Sven Hensel (* 1995), deutscher Slampoet

U 
 Ulrich Hensel (* 1946), deutscher Künstler
 Ursula Hensel-Krüger (1925–1992), deutsche Bildhauerin

W 

 Wilhelm Hensel (1794–1861), deutscher Maler
 Wilhelm Hensel (Schauspieler) († 1888), deutscher Schauspieler

Vorname 
 Hensel Frosch, deutscher Architekt und Baumeister

Fiktive Figuren 
 Hensel, andere Schreibweise für Hänsel aus dem Märchen Hänsel und Gretel

Sonstiges 
 Hensel Studiotechnik, Hersteller von Zubehör für Film- und Fotostudios
 Hensel (Unternehmen), Hersteller von Verteilersystemen und Niederspannungsschaltanlagen
 Musikschule Fanny Hensel, staatliche Musikschule

Siehe auch 
 Henzel

Männlicher Vorname
Familienname